R43 peut faire référence à :
 Troubles de l'odorat et du goût, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 la phrase de risque : « Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau », sur les étiquettes des produits chimiques.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres